Диспе́нсер ( — дозатор): фамилия — и устройство для выдачи чего-либо в определённой дозе, количестве.

Известные носители 
 Диспенсеры
 Генри ле Диспенсер (; 1341/42—1406) — английский аристократ, епископ Нориджа с 1370 года.

Устройства 
 Дозатор.
 Кулер для воды.
 Деталь хлебопечки.
 Дозатор топлива () — устройство для выдачи топлива, например, на водородной заправочной станции.
 Кэш-диспенсер () — устройство для выдачи наличных денег.
 Сигаретный диспенсер

См. также 
 Диспансер (Монмут)